

Toponymes 

 Logar (ou Lôgar), rivière d'Afghanistan,
 Logar, province d'Afghanistan, portant le nom de la rivière.

Patronyme 
 Eva Logar (née en 1991), sauteuse à ski slovène.

Autre 
 Logar, un personnage fictif de l'univers de bande dessinée de Valérian.

Voir aussi 
 Logarska dolina (littéralement, en slovène : la « vallée de Logar »), en Slovénie.